Itamos (Ίταμος) bezeichnet:

 eine Gemeinde in der griechischen Präfektur Karditsa, siehe Itamos (Karditsa)
 einen Gebirgszug auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki), siehe Itamos (Gebirge)
 den höchsten Berg dieses Gebirges, siehe Itamos (Berg)
 einen Berg () im griechischen Agrafa-Gebirge, siehe Itamos Agrafon
 einen Zufluss des Mavroneri in der griechischen Landschaft Pieria, siehe Itamos (Fluss)